First Reformed Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Reformed Church (Albany, New York), ID-Nr. 74001214
 First Reformed Church (New York City), ID-Nr. 80002753
 First Reformed Church (North Carolina), ID-Nr. 00000417